Robert Vansittart henviser til blandt andre:

 Robert Vansittart (jurist) (1728–1789), engelsk retslærd
 Robert Vansittart, 1. baron Vansittart (1881–1957), britisk diplomat